Fram kan syfta på 

 Fram (skepp) – ett norskt polarutforskningsfartyg
 S/S Fram – ett ångfartyg som torpederades 1940
 Fram (tidning) – en skånebaserad månatlig tidning som utgavs mellan 1903 och 1912
 Fram förlag – ett svenskt/sovjetiskt bokförlag
 GF Fram – en svensk gymnastikförening
 Fram (cykeltillverkare) – ett svenskt cykelmärke
 Knattspyrnufélagið Fram –en isländsk fotbollsklubb

Geografi

Antarktis 

 Fram (ö),

Tjeckien 

 Vranov (ort i Tjeckien, Södra Mähren, Okres Brno-Venkov), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar